Le Cahier d'esquisses de Londres (en allemand, Londoner Skizzenbuch), KV 15 a-ss (Anh. 109b) est une collection de quarante-trois pièces et fragments sans titre écrits par Wolfgang Amadeus Mozart entre 1764 et 1765 durant son séjour à Londres, au cours de la tournée européenne de la famille Mozart.

La majeure partie des pièces sont extrêmement courtes, durant normalement entre quarante secondes et une minute. Cependant, quelques-unes peuvent durer quatre minutes (par exemple, la KV 15t). Selon la Neue Mozart-Ausgabe, l'emploi de ce cahier n'était pas destiné pour des exercices musicaux, comme on le pensait au début, mais servait au petit Mozart à s'exercer à l'usage de la plume et de l'encre, afin de pouvoir écrire ses compositions sans l'aide de personne (en effet ses premières compositions ont été mises par écrit par son père, Leopold). Toutefois, dans le cahier apparaissent quelques corrections de Leopold au crayon.

Liste des pièces 

 15 – Allegretto en fa majeur pour clavier - partition
 15 – Andantino en do majeur pour clavier - partition
 15 – Menuetto en sol majeur pour clavier - partition
 15 – Rondino en ré majeur pour clavier - partition
  – Contradanza en sol majeur pour clavier - partition
 15 – Menuetto en do majeur pour clavier - partition
 15 – Fantasia (prélude) en sol majeur para orgue ou clavecin - partition
 15 – Contredanse en fa majeur pour clavier - partition
 15 – Menuetto en la majeur pour clavier - partition
 15 – Minore en la mineur pour clavier - partition
 15 – Contredanse en la majeur pour clavier - partition
 15 – Menuetto en fa majeur pour clavier - partition
 15 – Andante en do majeur pour clavier - partition
 15 – Andante en ré majeur pour clavier - partition
 15 – Mouvement d'une sonate pour clavier en sol mineur - partition
 15 – Andante en si bémol majeur pour clavier - partition
 15 – Andante en sol mineur pour clavier - partition
 15 – Rondo en do majeur pour clavier - partition
 15 – Mouvement d'une sonate pour clavier en fa majeur - partition
 15 – Sicilianos en ré mineur pour clavier - partition
 15 – Mouvement d'une sonate pour clavier en fa majeur - partition
 15 – Allemande en si bémol majeur pour clavier - partition
 15 – Mouvement d'une sonate pour clavier en fa majeur - partition
 15 – Menuetto en sol majeur pour clavier - partition
 15 – Gigue en do mineur pour clavier - partition
 15 – Mouvement d'une sonate pour clavier en si bémol majeur - partition
 15 – Mouvement d'une sonate pour clavier en ré majeur - partition
 15 – Menuetto en mi bémol majeur pour clavier - partition
 15 – Andante en la bémol majeur pour clavier - partition
 15 – Menuetto en mi bémol majeur pour clavier - partition
 15 – Menuetto en la bémol majeur pour clavier - partition
 15 – Contredanse en si bémol majeur pour clavier - partition
 15 – Rondo en fa majeur pour clavier - partition
 15 – Andante en si bémol majeur pour clavier - partition
 15 – Mouvement d'une sonate pour clavier en mi bémol majeur - partition
 15 – Presto en si bémol majeur pour clavier - partition
 15 – Andante en mi bémol majeur pour clavier - partition
 15 – Mouvement d'une sonate pour clavier en fa majeur (fragment) - partition
 15 – Danse allemande en fa majeur pour clavier - partition
 15 – Menuetto en si bémol majeur pour clavier - partition
 15 – Menuetto en mi bémol majeur pour clavier - partition
 15 – Menuetto en do majeur pour clavier (fragment) - partition
 15 – Fugue en la mineur pour clavier (fragment) - partition

Notes et références

Liens externes 
 
  Partition, discographie et deux enregistrements et appareil critique dans la Neue Mozart-Ausgabe
 

Œuvre précoce pour le piano de Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate pour piano de Wolfgang Amadeus Mozart